Villa Rica oeut désigner :
 Villa Rica, ville américaine de l'État de Géorgie ;
 Villa Rica, district de la province d'Oxapampa au Pérou ;
 Villa Rica, ville de Colombie.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme